Альбрехт VII ()
 Альбрехт VII Австрийский (1559—1621) — штатгальтер Испанских Нидерландов
 Альбрехт VII Мекленбургский (1486—1547) — герцог Мекленбурга